Szymański, Szymańska au féminin, peut faire référence à :

Patronyme 

 Paweł Szymański (1957– ), un compositeur contemporain polonais ;
 
  (1967– ), un musicien polonais, chanteur et guitariste de blues